Alexander Callens – calciatore peruviano
 Brigitta Callens – modella belga
 Els Callens – ex tennista belga
 Evelien Callens – ex cestista belga